Лефо́ртовский парк (изначально Головинский сад, также известный как Версаль на Яузе) — московский исторический и природный памятник архитектуры и садово-паркового искусства, построенный в начале XVIII века, прилегающий к Екатерининскому дворцу, расположенный в Лефортовском районе. Один из старейших парков Москвы.

История

XVIII—XIX век 
Головинский сад был разбит в 1703 году по заказу генерал-фельдмаршала Фёдора Головина. В 1722 году Петр I приобрел головинскую усадьбу с намерением сделать из неё свою московскую резиденцию и переделать парк на голландский манер. В следующем году по его указу Николай Бидлоо начинает обустраивать парк, украшая его скульптурами, плотинами, каскадами и прочим убранством. В это время в парке проводятся огромное количество земляных работ, изменяются направления течения ручьев, появляются симметричные дорожки.

В 1730 году в Лефортовской резиденции проводятся торжества по случаю коронации Анны Иоанновны. Императрица провозглашает Лефортово своей главной московской резиденцией и переименовывает её на немецкий манер в «Анненгоф». Существует легенда, что «Анненгофская роща» в парке появилась за одну ночь, когда по прихоти Анны Иоанновны были привезены и высажены взрослые деревья.

Для строительства летнего деревянного дворца императрица приглашает в Москву архитектора Бартоломео Растрелли, который возводит Летний Анненгоф в своем излюбленном стиле барокко. А в 1736 году из Кремля он переносит Зимний Анненгоф, чтобы Анна Иоанновна могла проживать в резиденции круглогодично. Помимо дворцов Растрелли активно занимается парковой зоной. Прежний парк становится Нижним садом, который дополняется Верхним, украшенным скульптурами отца Растрелли. Дворцы и каскад прудов объединяются с помощью центральной оси парка длиной более километра. При Растрелли парк приобретает черты знаменитого Версальского парка, поэтому современники также называли его «Версалем на Яузе». 
В 1742 году Елизавета Петровна возвращает парку название «Головинский сад», а также делает его открытым, то есть доступным для посещения простыми людьми. При ней в парке появляются новые строения: театр «Оперный дом», церковь Воскресения Христова и дворец по проекту Ивана Коробова и Бартоломео Растрелли.

Дворцы, располагавшиеся в Лефортовском парке, были деревянными и в результате пожаров неоднократно сгорали и отстраивались вновь. В 1773 году по указу Екатерины II на месте бывшего Летнего Анненгофа началось строительство нового кирпичного дворца, которое затянулось на 25 лет. Архитектором Екатерининского дворца стал Антонио Ринальди, однако из-за проблем при строительстве московский архитектор Карл Бланк в 1780-х годах был вынужден произвести частичную перестройку дворца, а завершил постройку Джакомо Кваренги, создав на главном фасаде широкую лоджию с колоннадой из 16 коринфских колонн.

Павел I после смерти Екатерины II отдал парк и дворцы военным. Екатерининский дворец превратился в Екатерининские казармы полицейского полка Николая Архарова, а на территории парка появились многочисленные плацы.

После смерти Павла I парк остался в ведомости военных и ни один из следующих императоров более не жил в лефортовских дворцах.
В 1856 году в бывшем Екатерининском дворце прошли торжества по случаю коронации Александра II.

XX—XXI век 
В 1904 году территория парка сильно пострадала во время урагана. 

В советское время вся территория парка была отдана дому офицеров Московского военного округа.
В 1932 году в здании Екатерининского дворца была размещена Военная академия бронетанковых войск, ныне Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации.

В 1934 году в парке был построен стадион, который продолжает работать и в настоящее время.

С 1999 по 2003 год в парке были проведены археологические исследования, которые позволили уточнить историческую структуру парка: расположение дорожек, площадок, беседок, лестниц и прочего. Также в ходе исследований были обнаружены белокаменные элементы украшений подпорной стенки Анненгофского дворца «Анненгофской кашкады». В 2005 году Лефортовский парк был включен в состав Московского государственного музея-заповедника.

Достопримечательности 

 Грот Растрелли
Изначально был возведен под руководством Николая Бидлоо в 1720-е годы. По его проекту грот был украшен фонтанами, статуями и сфинксами. В 1731 году Растрелли провел перестройку грота, украсив его белокаменными колоннами.
На конец XVIII века грот имел богатое скульптурное оформление. В центральной нише находилась статуя Геркулеса, перед которой были каменные тюлени с трубками для бьющей из них воды. По сторонам нижней площадки находились два каменных сфинкса. На самой площадке был фонтан с деревянным позолоченным тритоном. Около тритона была дюжина дельфинов, из которых также била вода.
Ни одна из украшавших грот скульптур не сохранилась к настоящему времени.

 Беседка-ротонда

Состоит из полукруглого сооружения, лежащего на восьми колоннах из серого гранита. В беседке стоит бюст Петра I, на котором выбита цитата:
«Труды моего Миниха сделали меня здоровым. Я надеюсь некогда ехать вместе с ним водою из Петербурга в Москву и выйти на берег в Головинском саду». Сооружена в начале XIX века, но была уничтожена ураганом 1904 года. 26 августа того же года великий князь Константин Константинович велел восстановить беседку. В таком виде она дошла до наших дней.

 Екатерининский дворец
Екатерининский дворец представляет собой одно из наиболее значительных сооружений русского классицизма. В настоящее время дворец и территория вокруг него находятся в ведомстве военных структур и недоступны для посещения.

 Липовая аллея
Один из немногих объектов, сохранившихся от первоначального облика парка.

Акватория парка 

На территории парка находится Канал прямоугольного острова, а также семь прудов: Сапожок, Банный, Головинский, Восьмигранный, Крестовый, Большой и Овальный.

Парк в искусстве 
Пруды Лефортовского парка и Измайлово выступили в качестве Чистых прудов в одноимённом фильме 1965 года.

Как добраться 
В парке четыре входа: главный вход — с Красноказарменной улицы, и три второстепенных — с Головинской набережной, с Госпитальной улицы и с Госпитальной площади.
Добраться до главного входа в парк, расположенного на Красноказарменной улице, можно следующими способами.
 От станции метро «Авиамоторная» — трамвайные маршруты 24, 37, 43, 50, автобусный маршрут т24.
 От станции метро «Бауманская» — трамвайные маршруты 50, 37.
 От станции метро «Курская» — трамвайный маршрут 24.
 От станции метро «Красные ворота» — автобусный маршрут т24.

Примечания

Литература 
 Культурно-исторический атлас Лефортовского парка / Бюро ландшафтной архитектуры «H+N+S», Государственная служба Нидерландов по культурному наследию (RCE). — Амерсфорт, 2013. — 116 с., ил.
 Москва. Энциклопедия / Глав. ред. А. Л. Нарочницкий. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 688 с., ил.
 Насимович Ю. А., Рысин Л. П. Лефортово / Научный совет РАН по изучению и охране культурного и природного наследия. — М.: Изд-во Театрального института имени Бориса Щукина, 2003. — 32 с. — (Природное и культурное наследие Москвы).
 А. Г. Векслер, В. Ю. Пирогов. Археологические исследования в Лефортовском парке. // Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции. Выпуск 6 —М.: О-во сохранения лит. наследия; Издательство ОРПК «Кадашевская Слобода». 2010. С. 58-69.

Ссылки 
 Схема Лефортовского парка
 50Mpx круговая панорама центральной цветочной зоны (цветочного партера) Лефортовского парка, 2010 год
 Лефортовский парк (ПКиО «Лефортово») на MosDay.ru

Лефортово
Сады и парки Москвы
Охраняемые природные территории Москвы